Jan Samek (1930-2007) – historyk
 Jan Samek (1937-1991) – pilot, modelarz